Александр Жученко:
 Жученко, Александр Александрович (1935—2013) — советский и российский генетик.
 Жученко, Александр Александрович (род. 1958) — селекционер, член-корреспондент РАСХН.